"Cuatro Héroes Enfrentan al Fuego", es un número especial de la Revista Nick de la serie animada de televisión Avatar: la leyenda de Aang. Esta revista incluye las historietas "Sokka The Avatar" (Donde Sokka pretende ser el Avatar para conquistar a una chica), otra titulada "Katara in Water War!" (Donde Katara lidia con unos niños malcriados que lanzan globos con agua a la gente) y otra con título "Bee Calm" (Donde Aang escapa de un enjambre de Escorpiones-Abejas). En "El Avatar Sokka" se cuentan los problemas de Sokka al decir que él es el Avatar en un pequeño pueblo del Reino Tierra, ahora necesitará de sus amigos para poder salir del terrible malentendido en el que se ha metido.

Sinopsis (El Avatar Sokka)

La historia empieza cuando el equipo llega hacia una pequeña ciudad donde Walid les dice que parece que llegaron a un buen lugar para descansar, Kike les dice que es mejor no estar mucho tiempo ya que es peligroso tanto para ellos como para la ciudad. En eso Kike huele algo que le atrajo la atención y repite que tal vez deberían quedarse por "un rato", Fran y Walid están en un pequeño puesto probándose diferentes vestuarios, Walid se coloca un sombrero con cola de zorro y le dice a Fran si se ve bien, Fran le responde que se ve muy bien. La chica que se iba, accidentalmente cree que se dirigía a ella por lo que le dice que si eso cree. Fran le contesta que  se ve bien con la piel de animales muertos, el vendedor dice que no es piel real ya que es vegetariano y respeta muchos los animales y Walid también lo apoya en eso. 

Sokka le dice a la chica:'"Mi nombre es Sokka, tal vez tu y tu zorro falso quieran ir a algún lugar conmigo en alguna ocasión". Esto hace que la chica le tire la piel en la cara y le responde que tal vez el zorro quiera ir con él, pero ella no. Sokka intenta convencerla de que es un gran héroe y que ha tenido muchas aventuras y que ha salvado muchos pueblos, la chica le responde que debería ir a salvar otro pueblo. Nuevamente intenta convencerla de que ha tenido muchas aventuras y agrega que si conoce al avatar, la chica se emociona y le pregunta si él es el avatar. Sokka intenta dar indirectas y Aang afirma que Sokka lo es. La chica amablemente le pide si puede realizar algo de aire-control, Sokka le dice que hará un huracán mientras que disimuladamente le hace un guiño a Aang para que lo haga, Aang le dice que no puede hacer algo así, Sokka le pide realizar algo sencillo y hace que un tornado en miniatura aparezca en su mano, después realiza una tormenta que alza a la chica, Sokka la atrapa y le dice que si ahora cree, le contesta que sí y que no puede esperar a decirle a su familia que su novio es el avatar, por lo que Sokka se pone feliz. En un lugar lejano, el general Monke y sus rinocerontes hacen planes para encontrar al Avatar y dicen que cerca de ellos está un pueblo y empezarán ahí.

La familia se emociona al saber que el novio de su hija es el avatar, una niña pregunta quien es el chico con extraño sombrero, Sokka les dice que es su sirviente, lo cual desanima a Aang. La chica le dice que ya que trajo a su sirviente le ayudaran a limpiar, por lo que Aang ya tenía una escoba en mano para empezar. Sokka le dice a la chica que no le digan a nadie más de que es el Avatar, pero ya es tarde, ya que la información se expandió por el pueblo e hizo que todos los ciudadanos se reunieran en la casa de la chica. Muchos de los aldeanos le piden al Avatar Sokka consejos y los responde de forma "inteligente y rápida". Katara y Toph se extrañan de porqué hay tanta gente reunida y se dan cuenta de que todos creen que Sokka es el avatar. Sokka les pide a Katara y Toph que colaboren para evitar problemas. Un miembro del público le pide hacer algo de control sobre algún elemento. Sokka les dice que hará agua-control en lo que Katara acepta, el agua se desliza por los lados de Sokka aparentándolo hacer, Katara por verlo muy feliz le pega con el agua en la cabeza. Toph le grita muy sonriente que porqué no realiza algo de control tierra, Sokka se le queda viendo y se pone nervioso al saber de lo que es capaz solo por decir eso. Toph realiza tierra control sobre Sokka y sale volando.

Mientras tanto los jinetes ven al que parece ser el avatar y van hacia la ciudad para atraparlo, Sokka es atrapado en una cadena y lo montan en uno de los rinocerontes, en esto Aang Katara y Toph van en su rescate. Empieza la batalla, poco después el líder agrega que eso no lo impresiona y ni siquiera el ataque combinado de todos podrían contra él. Katara, Aang y Toph realizan un ataque grupal por lo que uno de los compañeros del líder les dice: '"desearía que no hubieras dicho "combinado". Reciben el impacto y de repente se alejan del pueblo, Sokka exclama si se perdió algo emocionante, por lo que Katara le dice que espera que haya aprendido la lección, Sokka responde humildemente que sí. Toph le indica que tal vez debería hablar con alguien, la chica le da un beso en la mejilla y le dice que fue increíble que aparentara estar en problemas mientras realizaba control para que sus sirvientes aparentaran hacer control. Sokka le responde que siendo el avatar nada es difícil; Katara, Aang y Toph lo ven con odio por decir eso al saber que ellos hicieron todo. Mientras Sokka se va con ella, Katara dice: "Creo que ya es tiempo de revelar a ese avatar, ¿quien está conmigo?", Toph y Aang responden: "Yo lo estoy", todos se preparan para atacar a Sokka con su respectivo elemento.

Avatar: la leyenda de Aang
Universo Avatar